Rocha, material geológico;
Pera-rocha, uma variedade portuguesa de pera

Pessoas
 Augusto Francisco Rocha - ex-jogador do Sporting e Académica;
 Jorge Luís Rocha de Paula - ex-jogador do Palmeiras e Botafogo;
 Marcelo de Paula Rocha - ex-jogador do ;
 Adolfo Correia da Rocha - médico, poeta e escritor Português (sob pseudónimo de Miguel Torga)

Localidades

 Rocha (Rio de Janeiro)

Rocha (departamento)
Rocha (Uruguai)
Praia da Rocha, Portugal

Ver também
  A Rocha (desambiguação)

Desambiguações de topônimos